Иван Иванович Магда — доцент, член Всеукраинского объединения «Громада»; народный депутат Украины II созыва. Заслуженный энергетик УССР (1984). Лауреат Государственной премии Украинской ССР в области науки и техники (1988).

Биография 
Родился 27.11.1934 (село Белики, Кобелякский район, Полтавская область); украинец; отец Иван Дмитриевич (1906—1986) — колхозник, бухгалтер, главный бухгалтер МТС; мать Прасковья Яковлевна (1902—1984) — колхозница, домохозяйка; жена Валентина Сергеевна (1941) — инженер-электрик; сын Алексей (1961) — инженер-электрик; дочь Екатерина (1966) — детский врач.

Закончил Харьковский политехнический институт, электротехнический факультет (1952—1958), инженер-электрик.

С марта 1998 — кандидат в народные депутаты Украины, выб. окр. № 37, Днепропетровская область. Явка 75,2 %, 11,4 %, 3 место из 13 претендентов. На время выборов: народный депутат Украины, член Всеукраинского объединения «Громада».

Народный депутат Украины 2-го созыва с 07.1994 (1-й тур) до 04.1998, Апостоловский выборный округ № 98, Днепропетровская область, выдвинут трудовым коллективом. Член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Член депутатской группы «Возрождение и развитие агропромышленного комплекса Украины» (до этого — член депутатской группы «Единство»).
 1958 — инженер электролаборатории Запорожского трансформаторного завода.
 1958—1964 — инженер, старший инженер, заместитель начальника электролаборатории Приднепровской ГРЭС, город Днепропетровск.
 1964—1976 — старший прораб, заместитель начальника, начальник электрического цеха, директор Криворожской ГРЭС, город Зеленодольск.
 С 1976 — генеральный директор ПЭО «Днепроэнерго», город Запорожье.
 1986-апрель 1995 — заместитель Министра энергетики и электрификации.
Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Автор 3 книг и около 60 статей в области строительства и эксплуатации электростанций и сетей, организации экономики электроэнергетики; 24 изобретения.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги» III степени (19 декабря 2001 года) — за  значительный личный вклад в развитие отечественной энергетики, многолетнюю добросовестный труд.
 Орден Дружбы (13 мая 2003 года, Россия) — за большой вклад в развитие электроэнергетики, укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной.
 Орден Ленина (1985).
 Орден Октябрьской Революции (1973).
 Орден Трудового Красного Знамени (1978).
 Заслуженный энергетик УССР (1984). 
 Государственная премия Украинской ССР в области науки и техники (1988).
 Медали.
 Мастер спорта по классической борьбе (1956).

Примечания

Источники 
 Магда Иван Иванович

Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Инженеры-электрики
Члены партий Украины